Tru64 UNIX — 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha. Изначально называлась OSF/1 и разрабатывалась в компании DEC. Потом была переименована в Digital UNIX. После того, как Compaq купила DEC, в очередной раз была переименована в Tru64 UNIX. После слияния Compaq и Hewlett-Packard права на систему принадлежат последнему.

Для работы Tru64 UNIX на системах на основе Alpha требуется загрузочная SRM-микропрограмма.

Ссылки 
 Tru64 UNIX Официальный сайт HP Tru64
 Tru64 UNIX FAQ Официальный Tru64 UNIX FAQ
 unixpin — unixpin.com. Раздел, посвящённый Tru64

Unix-подобные операционные системы
Операционные системы мейнфреймов
Операционные системы DEC
Операционные системы суперкомпьютеров